Kaiser-Franz-Josef-Warte heißen folgende Bauwerke:
 eine Warte auf der Bischofskoppe (Biskupská kupa/Biskupia Kopa), tschechisch-polnische Grenze
 Kaiser-Franz-Joseph-Warte (Hof am Leithaberge), Niederösterreich
 Siriuskogelwarte, auf dem Siriuskogel in Bad Ischl, Oberösterreich (ursprünglicher Name)

Siehe auch:
 Kaiser-Franz-Joseph-Jubiläumswarte